Све́тлое — село в Чесменском районе Челябинской области. Административный центр Светловского сельского поселения.

География 
Светлое было основано в середине XX века в рамках освоения целинных земель.  Село находится на юго-востоке Челябинской области, в степной зоне.

В селе расположено одноимённое озеро.

 Расстояние до районного центра, с. Чесмы: (23 км.)
 Расстояние до областного центра, г. Челябинска (176 км.)
 Расстояния до ближайшего аэропорта, который расположен в  г. Челябинск (193 км.)

Население 

 
По данным Всероссийской переписи, в 2010 году численность населения села составляла 1655 человек (801 мужчина и 854 женщины).

Культура

Спорт

Хоккей 
Село известно своими хоккейными традициями. Из числа жителей этого села вышли первые хоккеисты Чесменского района, Челябинской области.

Современная пластиковая коробка была установлена в селе в декабре 2014 года. Спустя один год провели капитальный ремонт раздевалки, а в 2016 году установили укрытие корта. Открытие хоккейной коробки  стало возможным благодаря поддержке земляков, известного в России хоккеиста  Алексея Кайгародова и жителя Челябинска, уроженца с. Светлое Сергея  Мирхайдарова.

Футбол 
В селе существуют несколько футбольных команд, в т.ч. женская и детская.

Религия 
В селе действует православная деревянная церковь. Храм находится в центре села возле Дома культуры по адресу ул. Пушкина, 40. Церковь была построена в период с января по март 2016 года.

Памятники 

 На въезде в село установлен единственный на Южном Урале памятник «Покорителям целины». Открытие памятника состоялось  22 марта 1981 года. В основание монумента заложена капсула с посланием целинников к потомкам.
 Памятник писателю М. Горькому около Дома культуры. Состояние ниже удовлетворительного.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из 13 улиц и 1 переулка. Основная часть села застроена частными домами, существует район из двухэтажных жилых домов, известный как Черёмушки.

Примечания 

Населённые пункты Чесменского района